Smržov può riferirsi a diversi toponimi della Repubblica Ceca:
Smržov, comune del distretto di Hradec Králové, nella regione di Hradec Králové
Smržov, comune del distretto di Jindřichův Hradec, in Boemia Meridionale